Le cross-country (équitation), une épreuve du concours complet d'équitation.
 Le cross-country (sport hippique), une courses d'obstacles (sport hippique).
 Le cross-country, épreuve d'athlétisme consistant en une course en nature.
 Le VTT cross-country (ou X-country), épreuve de vélo tout terrain.
 une épreuve de cyclisme dénommée aussi Cyclo-cross ;
 Cross Country, film américain de Paul Lynch sorti en 1983.
 CrossCountry, une entreprise ferroviaire
 Cross-Country (ski), forme de ski ou le skieur se déplace sans assistance sur un terrain enneigé. Historiquement à travers champ et forêt (ski-de-fond).